Llengua Awutu
 Regne d'Efutu